Скульптура муїсків — вид образотворчого мистечтва чибча-муїска в доколінальний період. Поєднував монументальну скульптуру і дрібну пластику. Найбільшої майстерності муїска досягли в створенні мініатюрних зображень.

Монументальна скульптура 
Муїска не досягли високого рівня майстерності у створенні якісних та професійних скульптур великого розміру. З їх культурі не було прийнято створювати статуї богів чи правителів з каменю. З огляду на те, що чибча-муїски не зводили кам'яних осель, той оздоблення та витончені прикраси в них були відсутні.

З предметів монументальної скульптури часів доколумбового періоду відомо лише про символічні почкачки та дерев'яну скульптуру. Щодо останнього, то від неї нічого не залишилося. Про наявність великих дерев'яних статуй бога Сонця-Суа в храмі Согамосо відомо лише з записів та спогадів конкістадорів. В подальшому знищенню великих дерев'яних скульптур божеств муїск сприяли католицькі священики. Відомо, що у наприкінці років лише за один раз було знищено близько 300 таких статуй.

Іншим видом монументальної скульптури були так званні фалічні символи, що створювали з каміння (зазвичай флінта) та ставилися у священних місцях або позначали межі «божественної території», де могли діяти жерці-єшчкі. На тепер найбільше таких символів знайдено у долині Лейва (департамент Бояка). Окрім них ставилися масивні колони (3-4 м заввишки) та моноліти, зокрема низка таких витворів знаходиться у селищі Рамікірі поблизу Музею Согамосо. Тут також знайдені кам'яні зображення божеств. Втім усі вони носять грубу і примітивну форму.

Дрібна пластика 
Піднесення майстерності відбувається в період Пізня Муїска — 1200—1600 роки. Основними матеріалами, з яких створювалися витвори були золото, смарагд, мідь, глина, дерево, а також сплава тумбага.

На сьогодні найбільш відомі досягнення муїсків у створені скульптурних мініатюр із золота та тумбаги. Яскравим прикладом є так званні чунсо — зображення людей різних професій та видів діяльності. Їх також робили з інших матеріалів (глини, міді, дерева). Відомі як окремі роботи та й композиційні, насамперед це стосується Золотого плота (зберігається в Музеї золота Боготи). Окрім чунсо, майстри муїсків створювали золоті образи звірів, рептилій, птахів (як існуючих, так й вигаданих). Існували техніки різьблення по золоту, прикладом чого є великі округлі диски із зображення тотемних тварин, які носили на грудях представники знаті.

Водночас значного розвитку досягла художня кераміка. Для потреб володарів та жерців створюються антропоморфні та зооморфні посудини ритуального характеру. Окремий напрямок складають фігури з глини задля зберігання чунсо. Здебільшого вони носили антропоморфний характер. Водночас художнє різьблення на посудинах у муїсків відсутнє.

Зі згадок конкістадорів та перших хроністів відомо про естетичну обробку смарагдів. На них майстри муїсків зображували богів або якісь сцени. Втім достеменних описів цих виробів натепер не існує.

Джерела 
 Labbé, Armand 1986 Colombia Before Columbus: The People, Culture, and Ceramic Art of Prehispanic Colombia. New York: Rizzoli International Publications, Inc.
 Lloreda, D. (1992). Los Muiscas: Pasos perdidos. Bogota: Seguros Fenix.
 Third World Green Daddy

Чибча
Скульптура